Ras Tanura steht für:

 Ra's Tanura, Stadt in Saudi-Arabien
 Ras Tanura (Meteorit), in Ra's Tanura gefundener Meteorit